Athol ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Athol (Nova Scotia)
 Athol (Prince Edward County), Ontario
 Athol (Dundas and Glengarry County), Ontario

in Neuseeland:
 Athol (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Athol (Idaho), im Kootenai County
 Athol (Kansas), im Smith County
 Athol (Kentucky), im Lee County
 Athol (Maryland), im Wicomico County
 Athol (Massachusetts), im Worcester County
 Athol (Bates County, Missouri)
 Athol (Jackson County, Missouri)
 Athol (New York), im Warren County
 Athol (South Dakota), im Spink County
 Athol (Wyoming), im Laramie County
 Athol Junction, im Hampden County, Massachusetts
 Athol Springs, im Erie County, New York

Siehe auch:
 Atholl
 Atoll